Beerschot VAC, een voormalige Belgische voetbalclub (tot 1999) met stamnummer 13 en zevenvoudig landskampioen. Heette tot 1925 Beerschot AC, tot 1968 R. Beerschot AC.
 Koninklijke Beerschot Antwerpen Club, een voormalige Belgische voetbalclub (tot 2013) met stamnummer 3530. Heette voor 2011 Germinal Beerschot, voorheen Germinal Ekeren
 Beerschot Voetbalclub Antwerpen, een Belgische voetbalclub met stamnummer 13. Heette tot 2019 KFCO Beerschot Wilrijk, en had toen stamnummer 155